Bartlett kan syfta på:

Geografi 
 Bartlett, Illinois
 Bartlett, Kalifornien
 Bartlett, Kansas
 Bartlett, Nebraska
 Bartlett, New Hampshire
 Bartlett, Ohio
 Bartlett, Tennessee
 Bartlett, Texas
 Bartlett, Virginia

Personer  

 Albert Bartlett
 Bob Bartlett
 Charles W. Bartlett
 Dewey F. Bartlett
 John Russell Bartlett
 Josiah Bartlett (1729 – 1795)
 Kevin Bartlett
 Roscoe Bartlett
 Thomas Bartlett
 Steve Bartlett
 Washington Bartlett
 William Bartlett
 Bartlett (auktor) – flera personer

Fiktiva personer 
 Josiah Bartlet – USA:s president i TV-serien Vita huset